Пака може бити:

Насеља у Словенији 
 Пака (Мислиња) - Општина Мислиња
 Пака (Струге) - Општина Струге
 Пака (Витање) - Општина Витање
 Пака при Предграду - Општина Кочевље
 Пака при Велењу - Општина Велење

Насеља у Хрватској 
 Пака (Нови Мароф) - Општина Нови Мароф
 Пака (Чаглин) - Општина Чаглин

Остало 
 Пака (река) - лева притока Савиње у Словенији
 Пака (вулкан) - вулкан у Кенији
 Пака (глодар) - врста глодара аутохтона у Латинској Америци